Liptov – regione storica della Slovacchia
 Comitato di Liptov – comitato del Regno d'Ungheria